Coppell steht für:

 Coppell (Texas), City im Dallas County
 Harry Coppell (* 1996), englischer Leichtathlet
 Steve Coppell (* 1955), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Coppel